Tapferkeitsmedaille kann sich beziehen auf:

Ehemals verliehene Medaillen:
 Tapferkeitsmedaille (Bayern)
 Tapferkeitsmedaille (Hessen)
 Tapferkeitsmedaille (Kroatien)
 Tapferkeitsmedaille (Nassau)
 Tapferkeitsmedaille (Österreich)
 Tapferkeitsmedaille (Sachsen-Altenburg)
 Tapferkeitsmedaille (Slowakei 1939)
 Tapferkeitsmedaille (Sowjetunion)
 Tapferkeitsmedaille (Ungarn)
 Tapferkeitsmedaille (Württemberg)

Heute noch verliehen werden:
 Tapferkeitsmedaille (Italien)
 Tapferkeitsmedaille (Russland)

Siehe auch
 Kriegsauszeichnung
 Kriegserinnerungsmedaille
 Kriegsmedaille
 Kriegsverdienstkreuz
 Kriegsverdienstmedaille
 Medal of Honor
 Militärmedaille
 Militärorden
 Militärverdienstkreuz
 Militärverdienstmedaille
 Militärverdienstorden

 Tapferkeit